

Войшкі — село в гміні Монькі Монецького повіту Підляського воєводства
 Войшкі — село в гміні Юхновець-Косьцельни Білостоцького повіту Підляського воєводства